

Capão Bonito do Sul est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Capão da Canoa est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Capão do Cipó est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Capão do Leão est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Capão Alto est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Capão Bonito est une municipalité de l'État de São Paulo
 Le Phare Capão da Marca est un phare de l'État du Rio Grande do Sul

Capao